Векуа () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Векуа, Абесалом Капитонович — академик АН Грузии
 Векуа, Андро (род. 1977) — грузинский художник.
 Векуа, Демури Прокофьевич (род. 1943) — советский футболист.
 Векуа, Илья Несторович (1907—1977) — советский учёный-математик и механик, Герой Социалистического Труда.
 Векуа, Николай Петрович (1913—1993) — советский учёный-математик.
 Векуа, Самсон Бекоевич (1890 — ?) — Герой Социалистического Труда.